Nanuqsaurus (que significa "lagarto urso polar") é um gênero de terópode tiranossaurídeo carnívoro conhecido desde o período Cretáceo Superior (estágio final Maastrichtiano). Seus fósseis foram encontrados na Formação Prince Creek, na encosta norte do Alasca, Estados Unidos. Ele contém uma única espécie, Nanuqsaurus hoglundi, conhecida apenas de um crânio parcial, bem como elementos pós-cranianos não descritos.

Descrição
 Em sua descrição inicial, o Nanuqsaurus foi estimado em cerca de 5 a 6 metros de comprimento, cerca de metade do comprimento do Tyrannosaurus rex. Seu peso foi estimado em 500–900 quilos. Esse tamanho diminuto foi postulado por Fiorillo e Tykoski como uma adaptação ao seu habitat de alta latitude. No entanto, estudos posteriores sugeriram que seu suposto tamanho pequeno era infundado e que provavelmente era semelhante em tamanho a outros tiranossaurídeos norte-americanos, como o Albertosaurus. com base em dentes de tamanho adulto não descritos e elementos pós-cranianos.

Nanuqsaurus carrega uma crista particularmente moldada em sua cabeça indicando que o carnívoro era parente do Tyrannosaurus rex. O comprimento do crânio reconstruído, com base nas proporções de animais relacionados, é de 60–70 cm (24–28 polegadas).

Classificado como um membro de Tyrannosauridae, o Nanuqsaurus é diagnosticado por: um esporão mediano delgado bifurcado sobre rosto dos parietais fundidos no teto do dorso do crânio que se sobrepõe e separa os frontais dentro da crista sagital, frontais com um processo longo e pontiagudo rostral que separa o pré-frontal e facetas lacrimais e que os primeiros dois dentes dentais são muito menores do que os dentes dentais atrás deles.

Descoberta e nomeação

Em 2006, na pedreira Kikak-Tegoseak, em North Slope Borough, no norte do Alasca, foram encontrados fósseis de um terópode de tamanho médio, com um comprimento de crânio estimado de 600–700 mm. Estes foram primeiro referidos ao Gorgosaurus e, mais tarde, ao Albertosaurus. Após preparação no Museu Perot de Natureza e Ciência (Museu de História Natural de Dallas), foi reconhecido que estes representavam uma espécie nova para a ciência. O holótipo, DMNH 21461, foi encontrado em uma camada da Formação Prince Creek, datada de 69,1 milhões de anos. Consiste em um crânio parcial com uma mandíbula inferior, que foram encontrados muito próximos. Ele contém o ramo nasal da maxila direita; um teto de crânio parcial incluindo parietais parietais, frontais e um osso esfenoide direito; e a frente do dentário esquerdo. A amostra é de um indivíduo totalmente maduro, pois tem um contato nasal suave.

Nanuqsaurus foi descrito e nomeado pela primeira vez por Anthony R. Fiorillo e Ronald S. Tykoski em 2014. A espécie-tipo é Nanuqsaurus hoglundi. O nome genérico é derivado da palavra Inupiat para "urso polar", nanuq, e da palavra grega sauros, que significa "lagarto". O nome específico homenageia o filantropo Forrest Hoglund, por seu trabalho sobre filantropia e instituições culturais.

Classificação
Nanuqsaurus é um tiranossaurídeo altamente derivado. É considerado o táxon irmão de um clado contendo Tyrannosaurus, Tarbosaurus e provavelmente Zhuchengtyrannus. Abaixo está um cladograma ilustrando as relações de todos os gêneros de tiranossaurídeos:

Paleobiologia

De acordo com os paleontólogos, há cerca de 70 milhões de anos o norte do Alasca fazia parte de um subcontinente antigo chamado Laramidia e experimentou clima frio e mudanças extremas na quantidade de luz do dia durante o ano, com estações em que o alimento não estava prontamente disponível. Provavelmente, a disponibilidade de presas teria aumentado substancialmente durante o verão, mas depois diminuiu no inverno escuro, deixando os predadores com pouco para comer.

Fiorillo e Tykoski afirmaram que essa falta de comida pode explicar o tamanho incomumente pequeno do Nanuqsaurus para um tiranossauro avançado, já que um animal grande não pode sobreviver com recursos escassos. O Nanuqsaurus pode ter evoluído para um tamanho menor por causa da diminuição no suprimento de alimentos durante o ano todo, causada pelas temperaturas mais frias. Em contraste, também foi descoberto que o comprimento normal do Troodon era 50% maior no Alasca em comparação com as áreas mais ao sul, possivelmente porque um tamanho de olho maior permitiu que ele caçasse com mais eficácia em condições de pouca luz.

Paleoecologia
O espécime holótipo atribuído a Nanuqsaurus vem do estágio Maastrichtiano da Formação Prince Creek da região da Pedreira Kikak-Tegoseak, com uma idade de 71 a 68 milhões de anos. Uma idade média encontrada na datação de rochas da formação é 69,1 ± 0,3 milhões de anos; é assim provável que o Nanuqsaurus seja mais ou menos dessa idade. A formação está ao longo do rio Colville no Borough North Slope, e é composta de sedimentos aluviais. É um dos poucos dinossauros a viver em áreas de latitudes muito altas.

Tyrannosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2014